Элис Паркинсон () — австралийская актриса. Дебютировала в кинематографе в 2007 году, ролью в сериале «Все святые».

Первой ролью в многобюджетном кино было «Люди Икс: Начало. Росомаха».

В фильме «Цунами 3D» (, премьера которого состоялась 24 ноября 2011 года), исполнила роль Наоми.

Фильмография 
 2016 — «Домой и в путь» (сериал, эпизод № 1.6407)
2012 — «Рейк» (сериал, эпизод «Р против Фентона»)
2012 — «Помогите стать отцом»
2011 — «Цунами 3D»
 2011 — «Кубок»
 2011 — «Санктум»
 2010 — «Танцевальная академия» (сериал)
 2010 — «Тихий океан» (сериал)
 2011 — «Последний танцор Мао»
 2009 — «Там, где живут чудовища»
 2009 — «Люди Икс: Начало. Росомаха»
 2008 — «Полоса» (сериал) (2008)
 2005—2008 — «Большая волна» (сериал)
 2007 — «Все святые»

Примечания

Ссылки 
 
 Alice Parkinson & Ioan Gruffudd Interview, Sanctum 
 Журнал Максим